

Geografia

Austria 
 Sonnberg – frazione di Hollabrunn, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Sonnberg – frazione di Hüttau, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Sonnberg – frazione di Kalwang, comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Sonnberg – frazione di Leogang, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Sonnberg – frazione di Öblarn, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Sonnberg – frazione di Taxenbach, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Sonnberg – frazione di Tragöß-Sankt Katharein, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Sonnberg im Mühlkreis – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)

Repubblica Ceca 
 Sonnberg – antico nome tedesco di Slunečná, frazione del comune di Želnava nel distretto di Prachatice (Boemia Meridionale)
 Sonnberg – antico nome tedesco di Žumberk u Nových Hradů, frazione del comune di Žár nel distretto di České Budějovice (Boemia Meridionale)

Pagine correlate 
 Sonneberg – città tedesca nel circondario di Sonneberg (Turingia)
 Sonneberg – antico nome tedesco di Slunečná, comune ceco nel distretto di Česká Lípa (Liberec)
 Sonnenberg (disambigua) – pagina di disambiguazione